Seznam dreves in ovijalk na območju Slovenije je seznam, na katerem so uvrščene rastline, ki rastejo v naravnem okolju.

Viri
Brus R. (2004). Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, Mladinska knjiga.
 
Mlakar J. (1990). Dendrologija. Drevesa in grmi Slovenije. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

Zunanje povezave 
 Določevalni ključ lesnih rastlin na ozemlju Slovenije

Drevesa